

Astronomia 
 Merak – stella β della costellazione dell'Orsa Maggiore

Geografia 
 Merak – gewog (municipalità) del distretto di Trashigang (Bhutan)
 Merak – una città portuale nella parte occidentale dell'isola di Giava (Indonesia)

Mitologia 
 Merak – divinità fluviale nella mitologia dei Baluchi

Industria 
 Merak – azienda nata dallo scorporo di un settore della Montefibre
 Merak – un modello di autovettura Maserati prodotto tra il 1972 e il 1982.

Società 
 Merak Film – società di doppiaggio